Kankan ist eine Stadt im Osten des westafrikanischen Staates Guinea mit etwa 191.000 Einwohnern.

Kankan ist die drittgrößte Stadt des Landes und liegt am Fluss Milo, einem Nebenfluss des Niger. Sie ist Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur Kankan und Region Kankan. Die Stadt ist für ihre Universität, ihre Religionsschüler und Mangobäume bekannt.

Geschichte 
Die Stadt wurde im 17. Jahrhundert von den Soninke gegründet, wurde Hauptstadt des Baté-Reiches und bedeutendes Handelszentrum insbesondere für Kolanüsse. 1879 wurde Kankan von Samory Touré besiegt und Teil des von ihm beherrschten Wassoulou-Reiches. 1891 wurde der Ort im Rahmen der Französischen Feldzüge in Westafrika von Truppen des Colonel Louis Archinard eingenommen und war fortan Teil des Französischen Sudan, später von Französisch-Guinea. Nach der Unabhängigkeit wurde 1959 eine nationale Polizeischule auf dem Camp Soundiata gegründet, 1963 eine Universität und ein Institut für Reisforschung.

Einwohnerentwicklung 
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand seit der Volkszählung 1983.

Verkehr 
Kankan verfügt über einen Flughafen und ist ungefähr elf Autostunden von der Landeshauptstadt Conakry entfernt, mit der es auch von 1915 bis zu ihrer Stilllegung um 1993 durch eine 661 Kilometer lange Eisenbahnlinie verbunden war.

Religion 
In Kankan befinden sich mehrere Moscheen. Kankan ist Sitz des Bistums Kankan.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Jeanne Martin Cissé (1926–2017), Politikerin und Doyenne der guineischen Frauenpolitik
 François Lonseny Fall (* 1949), Politiker, Premierminister von Guinea
 Kabiné Komara (* 1950), Politiker und Premierminister (2008–2010)
 Taifour Diane (* 1972), Fußballspieler und -trainer

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Guinea
Region Kankan
Ort in Afrika
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Hochschul- oder Universitätsstadt